Пэтти Обери американский автор из Калифорнии. Она является соавтором серии книг "Куриный суп для души", включая "Куриный суп для христианской души". 

Будучи сторонницей расширения прав и возможностей женщин, Обэри стала соавтором книги, предназначенной только для женщин, "Куриный суп для души христианки". В книге собраны правдивые истории женщин, столкнувшихся с испытаниями, трудными временами и обновлением веры. В книге есть такие главы, как "Вера", "Любовь к семье", "Божья исцеляющая сила", "Дружба", "Добиться перемен", "Трудности и чудеса".

Ее труды были признаны важными в жанре самопомощи.   Она выступала на телешоу "Проснись!" в 2015 году.  В 2017 году она снялась в фильме "Душа успеха".

Личная жизнь 
Обэри живет в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Библиография 
Куриный суп для христианской души Джека Кэнфилда и Марка Виктора Хансена и Пэтти Обери, ISBN 1558745033

Куриный суп для души христианки Джека Кэнфилда и Марка Виктора Хансена и Пэтти Обери, 

Куриный суп для души новой мамы Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: ‎1623610583

Куриный суп для души сестры Джека Кэнфилда и Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: 1623610044

Куриный суп для души любителя пляжей Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: 1623610591

Куриный суп для души отца и дочери Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Обери, ISBN-10: 1623610265

Куриный суп для христианской юной души Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: 1623610109

Куриный суп для души будущей матери Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: 1623610931

Куриный суп для души пережившей рак Джека Кэнфилда, Марка Виктора Хансена и Пэтти Оби, ISBN-10: 1623610397

Куриный суп для выжившей души Джека Кэнфилда, Берни С. Сигела и Пэтти Оби. ISBN-10: 8187671130

Разрешение предоставлено Кейт Батлер и Пэтти Обери. ISBN-10: 1948927152

Захватите свою силу Пэтти Оби и Марка Мирковича. ISBN-10: 1732470308

Ссылки

Другие сайты 

 Official Web Site
 Patty Aubery, article and shows на Oprah.com
 Patty Aubery on "Politicking with Larry King"
 Sister Giant
 The Peace Alliance
 Project Angel Food

Политики Калифорнии
Кандидаты в президенты США (2020)
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1952 году